Ludford (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Ludford (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire